Skogshyddan kan syfta på

 Café Skogshyddan – kafé i Vänersborg beläget nära Dalsbobron
Skogshyddan – även kallad Cedergrenska Parkvillan, villa i Cedergrenska parken i Stocksund
 Skogshyddan, Göteborg – byggnad i stadsdelen Bö i Göteborg